Alejandro I o Alejandro Obrenović (en cirílico serbio: Александар Обреновић; Belgrado, 14 de agosto de 1876- Belgrado., 11 de junio de 1903) fue el último rey de Serbia de la dinastía Obrenović; reinó entre la abdicación de su padre en 1889 y su asesinato, cometido en 1903.

Biografía

Infancia 

Alejandro era el hijo mayor del rey Milan I de Serbia y de su esposa, Natalija Obrenović. Su padre pertenecía a la dinastía Obrenović, que había gobernado Serbia con grandes dificultades, debido principalmente a la oposición de un clan rival, los Karageorgevic.

Reinado 
Alejandro ascendió al trono serbio tras la inesperada abdicación de su padre, Milan I en 1889; su madre, la reina Natalija asumió la regencia durante la minoría de edad de su hijo, que en 1893 se autoproclamó mayor de edad asumiendo la corona, y al año siguiente decidió abolir arbitrariamente la Constitución liberal de 1889 promulgada por su padre, y restauró la de 1869. 

Durante la guerra greco-turca de 1897 mantuvo una estricta neutralidad. Ese mismo año llamó a Serbia a su padre, que se encontraba en el exilio, y en 1898 lo nombró comandante en jefe del Ejército serbio. Durante esta época, Milan fue considerado el gobernante de facto del país.

Matrimonio y colapso de la monarquía 

El 5 de agosto de 1900 Alejandro I contrajo matrimonio con Draga Mašin, antigua dama de compañía de su madre, la reina Natalija, afrontando la oposición de sus padres y de su gabinete de gobierno. La reina madre Natalija se opuso frontalmente a aquel matrimonio entre su hijo y una plebeya, y por ese motivo tuvo que exiliarse. El rey Milan por su parte, que en el momento del compromiso se encontraba en Carlsbad (actual Karlovy Vary) haciendo gestiones para casar a su hijo con una princesa alemana, y el primer ministro, Vladan Đorđević, que estaba visitando la Exposición Universal de París, expresaron su oposición dimitiendo de sus cargos respectivos. Desde ese momento, Alejandro tuvo grandes dificultades para formar un nuevo gobierno. La oposición contra la boda sólo se apaciguó un tanto cuando el zar Nicolás II de Rusia envió sus felicitaciones al rey de Serbia, aceptando ser el principal testigo de su boda. 

A pesar de todo, el matrimonio debilitó la posición del rey ante el Ejército y el pueblo. Desde el momento en el que se anunció la boda, la opinión pública se volvió en su contra. Se percibía a Alejandro como un joven totalmente seducido por una mujer mucho mayor que él. Muchas personas juzgaron que gran parte de los errores del rey Alejandro se debían a la nefasta influencia de su esposa. Hubo incluso rumores de que Alejandro, que no tenía hijos, nombraría sucesor al trono a su cuñado, el hermano de la reina Draga.

Este último gesto fue la gota que colmó el vaso. El 10 de junio de 1903 tuvo lugar un golpe de Estado en Belgrado, y a las dos de la mañana del día 11 el palacio real fue asaltado por un grupo de oficiales del ejército. Curiosamente, el líder de los insurrectos era el hermano del difunto primer marido de la reina Draga. Tras pasar horas escondidos en el vestidor de la reina, los asaltantes, un grupo de conspiradores supuestamente pertenecientes al grupo Unificación o Muerte capturaron a la pareja real, que fue brutalmente asesinada. Sus cuerpos mutilados fueron arrojados por el balcón. El golpe había sido planificado durante dos años por oficiales del Ejército y contaba con el beneplácito de los principales políticos y de la opinión pública en general.

Tras el sangriento fin de la dinastía Obrenović, la dinastía rival, los Karađorđević, ascendieron al trono serbio.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas serbias 
  Soberano Gran maestre de la Orden de Takovo (06/03/1889).
  Soberano Gran maestre de la Orden del Águila Blanca (06/03/1889).
  Soberano Gran maestre de la Orden de San Sava (06/03/1889).
  Caballero Gran collar de la Orden del Santo Príncipe Lázaro (28/06/1889).
  Soberano Gran maestre (y fundador) de la Orden de Miloš el Grande (11/12/1898).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación (Reino de Italia).

Ancestros

Véase también 
 Asesinato de Alejandro I de Serbia

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Dinastía Obrenović
Monarcas asesinados
Reyes de Serbia
Asesinatos en Serbia
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Monarcas ortodoxos
Grandes maestres de la Orden del Águila Blanca de Serbia
Cristianos ortodoxos de Serbia
Nacidos en Belgrado
Fallecidos en Belgrado